Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del San Luis Potosí Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Leonardo Lavalle e Jorge Lozano (tds n. 1). In finale hanno sconfitto Luis Herrera e Guillermo Pérez Roldán con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di Serie

  Leonardo Lavalle /  Jorge Lozano (campioni)
  Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale)

  Steve DeVries /  Scott Warner (primo turno)
  Peter Ballauff /  Ricki Osterthun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

San Luis Potosí Challenger 1990